El SoccerViza Fútbol Club es un club de fútbol de Costa Rica con sede en la ciudad de Talamanca. Actualmente milita en la Tercera División de Costa Rica.

Historia 
El club se formó en Estados Unidos como una academia de fútbol, pero tras una visita de los directivos del equipo a Costa Rica, decidieron el traslado de su sede a Talamanca en busca del crecimiento futbolístico.

En la temporada 2021-22 se inscribieron en la Tercera División de Costa Rica. El 16 de enero de 2022 tuvieron su debut profesional contra Limón FC, duelo en donde lograron obtener la victoria 3-1 con triplete de Axel Vilchez.

Entrenadores 

   Giuseppe Funicello (2022-Act.)

Referencias

Enlaces externos 
Página oficial de SoccerViza FC en Instagram

Equipos de fútbol fundados en 2022
Equipos de la Tercera División de Costa Rica
Equipos de fútbol de la provincia de Limón